Виноградов, Василий Иванович (1822—1877) — русский артист.
 Виноградов, Василий Иванович (1856—1902) — русский педагог, публицист, издатель иллюстрированных справочников по Нижнему Новгороду.
 Виноградов, Василий Иванович (1874—1948) — советский композитор, скрипач, педагог, заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1944).
 Виноградов, Василий Иванович (1895—1967) — генерал-полковник.
 Виноградов, Василий Иванович (1899—1982) — Герой Социалистического Труда.